Южа́нин — посёлок в Курском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 284 км.

Расстояние до районного центра: 56 км.

История 
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 сентября 1964 года посёлок Вторая ферма совхоза № 8 «Моздокский» переименован в посёлок Южанин.

До 16 марта 2020 года посёлок входил в состав сельского поселения Рощинский сельсовет.

Население 

По данным переписи 2002 года 86 % населения — чеченцы.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Курского района (Ставропольский край)